Holthausen ist der Name folgender Orte:

Niedersachsen:
 Holthausen (Lingen), Ortsteil von Lingen im Landkreis Emsland
 Holthausen (Meppen), Ortsteil von Meppen im Landkreis Emsland
 Holthausen (Steinfeld (Oldb)), Ortsteil von Steinfeld (Oldb) im Landkreis Vechta

Nordrhein-Westfalen:
 Holthausen (Bottrop), Stadtteil Bottrops im Stadtbezirk Bottrop-Kirchhellen
 Holthausen (Breckerfeld), Ortsteil von Breckerfeld im Ennepe-Ruhr-Kreis
 Holthausen (Brochterbeck), Bauerschaft des Tecklenburger Ortsteils Brochterbeck im Kreis Steinfurt
 Holthausen (Dortmund), Ortsteil der kreisfreien Stadt Dortmund, siehe auch: Zeche Holthausen
 Holthausen (Düsseldorf), Ortsteil der kreisfreien Stadt Düsseldorf
 Gut Holthausen, Gutshof in Büren
 Holthausen (Hagen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hagen
 Holthausen (Hattingen), Ortsteil von Hattingen im Ennepe-Ruhr-Kreis
 Herne-Holthausen, Ortsteil der kreisfreien Stadt Herne
 Holthausen (Laer), Ortsteil von Laer im Kreis Steinfurt
 Menden-Holthausen, Ortsteil der kreisfreien Stadt Mülheim an der Ruhr
 Überruhr-Holthausen, Ortsteil der kreisfreien Stadt Essen
 Holthausen (Plettenberg), Ortsteil von Plettenberg im Märkischen Kreis
 Holthausen (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis
 Holthausen (Schmallenberg), Ortsteil von Schmallenberg im Hochsauerlandkreis
 Holthausen (Übach-Palenberg), Ortsteil von Übach-Palenberg im Kreis Heinsberg
 Holthausen (Voerde), Ortsteil von Voerde im Kreis Wesel
 Holthausen (Ronsdorf), Ortsteil von Wuppertal-Ronsdorf
 Holthausen (Schöller-Dornap), Ortsteil des Wuppertaler Wohnquartiers Schöller-Dornap
 Ramsdorf-Holthausen, Bauerschaft in der Gemeinde Velen im Kreis Borken
 Holthausen (Waltrop), alte Bauerschaft bei und Teil-Stadtteil von Waltrop
 Holthausen (Velen), Bauerschaft bei Velen-Ramsdorf

Holthausen ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Holthausen (1860–1956), deutscher Anglist und Germanist
 Hans Holthausen (* 1945), deutscher Neuropädiater und Epileptologe
 Helma Holthausen-Krüll (1916–2020), deutsche Malerin
 Ludwig Holthausen (1807–1890), deutscher Blumenmaler und Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Luise Holthausen (* 1959), deutsche Kinderbuch-Autorin
 Paul Wilhelm Holthausen (1876–1931), deutscher Psychiater

Siehe auch:
 Familienname Holthausen im GenWiki

 Holthaus
 Holthusen
 Holzhausen